Het Estadi Nacional is een multifunctioneel stadion in de Andorrese hoofdstad Andorra la Vella. Het is de thuishaven van zowel het Andorrees voetbalelftal als het Andorrees rugbyteam. Het heeft een capaciteit van 3.306 zitplaatsen en is daarmee het grootste stadion van Andorra.

Geschiedenis
Het stadion werd gebouwd tussen 2013 en 2014 en geopend met een EK-kwalificatiewedstrijd tussen Andorra en Wales (1–2). Aanvankelijk was het stadion enkel de thuisbasis van het nationale voetbal- en rugbyteam, maar sinds juli 2021 speelt ook FC Andorra haar thuiswedstrijden in het stadion.

Op 8 oktober 2021, een dag voor een WK-kwalificatieduel tegen Engeland, woedde er kort een brand in het stadion. Een dug-out en VAR-apparatuur raakte daarbij beschadigd. De wedstrijd vond een dag later gewoon doorgang.

Interlands

Nacional
Rugbystadion
Bouwwerk in Andorra la Vella